Groß Blaustein ist ein deutscher Ortsname:
 Groß Blaustein (Dorf), Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Dolny Siniec, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Blaustein (Gut), 1928 bis 1945 Blaustein, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Siniec (Srokowo), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ziegelei Groß Blaustein, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Siniec-Cegielnia, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Klein Blaustein
 Blaustein